Dark Forest steht für:

 Dark Forest (Film), südkoreanischer Horrorfilm von Kim Jeong-min (2006)

The Dark Forest steht für:

 The Dark Forest, Roman von Hugh Walpole (1916)
 The Dark Forest, englischer Titel von Der dunkle Wald, Roman von Liu Cixin (2008)